The Black Market — седьмой студийный альбом американской панк-рок-группы Rise Against. Альбом вышел 15 июля 2014 года. Так же, как и с двумя предыдущими альбомами, гитарист Зак Блэр участвовал в записи нового альбома группы.

The Black Market дебютировал на третьей строчке чарта US Billboard 200, став вторым подряд альбомом группы, попавшим в Топ-3 национального хит-парада.

Список композиций

Запись 
14 апреля 2014 группа опубликовала короткое видео на их странице в Facebook, в видео участники группы подтвердили скорый выход альбома. Уже 5 мая группа выложила новое видео о том, что альбом выйдет летом 2014 года. 27 мая группа выпустила видео с фрагментом новой песни и уточнили, что альбом выйдет в июле. 4-го июня в сети появилось название нового альбома — The Black Market и релиз был установлен на 15 июля, 2014.

Первый сингл с альбома «I Don’t Want To Be Here Anymore» вышел 10 июня 2014. 13 июня 2014 группа выложила обложки с грядущего альбома. 8 июня стартовал предзаказ альбома через iTunes.

Коммерческий успех 
The Black Market — третий альбом группы, достигший таких высот в чарте US Billboard 200, дебютировавший с третьей строчки чарта. За первую неделю было продано 53,000 копий альбома.

В Канаде альбом дебютировал с первой строчки Canadian Albums Chart, продав 14,000 копий в первую неделю.

Чарты 
Альбом достиг высочайших позиций в карьере музыкантов. В чарте Великобритании занял 13 место. Их предыдущий альбом 2011 года Endgame стартовал с 27 позиции.

Примечания 

Альбомы Rise Against
Альбомы Interscope Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums